Про домо  може бити:
 про домо суа -латинска изрека
 наслов холандског нијемог филма из 1918. г..